Иджилское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Октябрьском районе Калмыкии. Административный центр - посёлоки Иджил.

География 

Поселение расположено в пределах Сарпинской низменности. Общая площадь Иджилского СМО составляет 53 093 га. СМО граничит:
 на юге - с Хошеутовским СМО, 
 на западе - Цаган-Нурским СМО, 
 на севере - с Мирненским и Джангарским СМО Октябрьского района
 на востоке - с Барунским СМО Юстинского района.

Население

Национальный состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Октябрьского района Калмыкии
Сельские поселения Калмыкии